Johann Avenarius ist der Name folgender Personen:

* Johann Avenarius (1516–1590), deutscher lutherischer Theologe, Erbauungsschriftsteller und Hebraist, siehe Johann Habermann 
 Johann Avenarius II. (um 1579–1631), deutscher Rechtswissenschaftler

Siehe auch:
 Johannes Avenarius